Vuolo ist der Familienname folgender Personen:

 Lucia Vuolo (* 1963), italienische Politikerin, MdEP
 Tito Vuolo (1893–1962), italienisch-US-amerikanischer Schauspieler